Biskupství českobudějovické má více významů:
 Diecéze českobudějovická – správní obvod katolické církve
 Biskupství českobudějovické (úřad) – úřad biskupa a úřednictvo spravující diecézi, tento význam je nyní začleněn do článku o diecézi
 Biskupská rezidence v Českých Budějovicích – památkově chráněná budova, kde sídlí biskupský úřad, na adrese Biskupská 132/4, České Budějovice 1

Reference